Хвощевая:  

 Хвощевая — приток Ромена в Черниговской области (Украина).
 Хвощевая — село в Тростянецком районе Сумской области (Украина).